Nemiscau est une municipalité de village cri du Québec (Canada).
Nemiscau est une terre réservée cri du Québec (Canada).
Rivière Nemiscau, un cours d'eau de la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Homonymie